Bosnia/bosniac/bosnian se poate referi la:

Locuri:
 Bosnia și Herțegovina, țară din sud-estul Europei; 
 Federația Bosniei și Herțegovinei, entitate creată de Acordul de la Dayton; 
 Bosnia (regiune), regiune istorică din sud-estul Europei; 
 Bosnia, Imperiul Otoman, provincie a Imperiului Otoman din secolul al XV-lea până în cel de-al XIX-lea.

Persoane: 
Bosniaci – cetățeni ai Bosniei și Herțegovinei; una dintre cele trei națiuni constitutive ale Bosniei și Herțegovinei.

Limbă:

 limba bosniacă, limbă vorbită de bosniaci.